Laevidentalium är ett släkte av blötdjur. Laevidentalium ingår i familjen Laevidentaliidae.

Laevidentalium är enda släktet i familjen Laevidentaliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Laevidentalium